Тринити () на английски език означава „троица“, в частност – Света Троица. Като име или част от име може да се отнася за:
 Тринити, окръг в Калифорния, САЩ
 Тринити, полуостров в Антарктида
 „Тринити“, кодовото име на първата опитна експлозия на ядрено оръжие
 „Тринити“, дамско попфолк трио
 Тринити, главна героиня във филма Матрицата
 Тринити Хаус, общество, което се занимава с поддръжката на фаровете във Великобритания
 Тринити Колидж